Bartolomeo Pollastri (... – XVIII secolo) – matematico e astronomo italiano
 Cesare Pollastri (1925-1998) – liutaio italiano
 Edoardo Pollastri (1932-2017) – politico italiano, senatore della Repubblica
 Libero Pollastri (1910-1986) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Neri Pollastri (1959) – filosofo e accademico italiano
 Sante Pollastri, noto anche come Pollastro, (1899-1979) – criminale e anarchico italiano